Мазрухо — еврейская фамилия.

 Известные носители
 Мазрухо, Давид Михайлович (1924-2012) — адвокат, писатель.
 Мазрухо, Леон Борисович (1908—1979) — российский кинорежиссер и оператор, заслуженный деятель искусств РСФСР.
 Мазрухо, Матвей Борисович (1911—2000) — российский художник; в 1930-х годах работал художником-карикатуристом в редакции газеты «Комсомольская правда»; в годы Великой Отечественной войны — один из художников «Боевого карандаша».
 Мазрухо, Ноэми Яковлевна (1921—2003) — российская художница.